Вардзиа:

 Вардзиа — пещерный монастырский комплекс XII—XIII веков на юге Грузии, в Джавахетии.
 Вардзиа — село Аспиндзского муниципалитета края Самцхе-Джавахети Грузии.
 Вардзиа — село Харагаулского муниципалитета края Имеретия Грузии.